Starec může znamenat:

místní název
 Starec, část města Kdyně v okrese Domažlice
 Stařeč, městys u Třebíče

příjmení
 Martin Starec (* 1962), poslanec ČSSD 

jiný význam
 Starec (mnich), pravoslavný asketický mnich